Il a existé plusieurs familles de Girard sans preuves à ce jour de filiation entre elles.

Famille de Girard de Bazoges 

Jehan Girard, troisième fils sur six de Guillaume Girard, seigneur d'Olonne et fondateur de la branche Girard de la Guessière, fonda à son tour, au , la branche des Girard de Bazoges. Aux alentours de 1370, grâce à un mariage avec Marie Luneau, il obtient les seigneuries de Bazoges, Moricq, la Guignardière, la Grimaudière, Saint-Marin-Lars, le Châtenay, le Givrand, Mayré, la Tour d'Anguitard et la Grenouillère. 

La famille Girard de Bazoges régna, pendant deux siècles, sur Bazoges et sur ses autres terres en Poitou, puis finit par s'éteindre après l'assassinat de Jean III Girard, le 1er février 1563, laissant la branche sans héritiers mâles.

Famille de Girard de Charnacé 
Avec une filiation prouvée vers 1500, les Girard de Charnacé sont une famille de noblesse d'ancienne extraction originaire du Poitou. Parmi les membres notables, on retrouve Jacques-Philippe de Girard, , ce qui fît le lui le premier marquis de Charnacé. Parmi ses charges, il était également lieutenant général de l'artillerie de l'Ile-de-France et commandant en chef de l'Arsenal de Paris.

Après la Révolution française, Guy de Charnacé, né en 1825, fut un romancier de son époque et également . Le 13 août 1864, Guy de Charnacé est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Liste de familles nobles françaises homonymes